Облога Фелліна

 Облога Фелліна (1481) - облога та зруйнування фортеці московським військом під час московсько-лівонської війни (1480—1481)   
 Облога Фелліна (1560) - облога та взяття фортеці московськими військами під час Лівонської війни
 Облога Фелліна (1602) - облога та взяття фортеці польсько-литовським військом під час польсько-шведської війни (1600—1611)

Феллін